Сергей Александрович Табала (16 декабря 1995(19951216), Лебедин, Украина — 6 ноября 2014, Донецк, Украина) — украинский доброволец, боец 5-го отдельного батальона Добровольческого Украинского корпуса «Правый сектор». Позывной «Север». Герой Украины (посмертно).

Биография 
Принимал участие в Евромайдане. После начала вооруженного конфликта вступил в ряды Добровольческого Украинского корпуса. Был ранен, но остался в строю.

Обстоятельства гибели 
Погиб 6 ноября 2014 года от артиллерийского снаряда 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» во время отражения штурма диспетчерской башни в аэропорту Донецка.

Похоронен на Аллее Славы Центрального городского кладбища в родном городе Сумы.

Награды

Государственные 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2016, посмертно) — за личное мужество, героическое отстаивание прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства и в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
6 декабря 2016 года Президент Украины Петр Порошенко вручил «Золотую Звезду» Героя бабушке Сергея Табалы Людмиле Шепотько.

Негосударственные 
 Орден «Народный Герой Украины» (15 января 2016, посмертно).
 Нагрудный знак «За оборону Донецкого аэропорта» (посмертно).

Звание 
 Звание Почетный гражданин города Сумы (17 декабря 2014, посмертно) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа.

Память 
Распоряжением Сумского городского головы от 19 февраля 2016 года № 43-Р именем Сергея Табалы («Севера») названа улица г. Сумы (прежнее название – «улица Парижской Коммуны»).

В честь Сергея Табалы установлена мемориальная доска в Сумской специализированной школе № 9.

Фотография Сергея Табалы в аэропорту Донецка стала образом для создания памятника украинским добровольцам, установленного в селе Святопетровское, Киевской области.

Ссылка 
 Биография Сергея Табалы на сайте Украинский мемориал

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 декабря
Родившиеся в 1995 году
Умершие в 2014 году
Умершие 6 ноября
Умершие в Донецке
Участники Евромайдана
Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Персоналии:Добровольческий украинский корпус
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании